Wisła steht für:

 einen Fluss in Polen, siehe Weichsel
 Wisła (Stadt), eine Stadt (deutsch Weichsel) in den polnischen Beskiden

Wisla steht für:

 Wisla (Kartoffel), eine Kartoffelsorte